Чемпионат Алжира по футболу 2011/2012 годов проходил с 6 сентября 2011 года по 19 мая 2012 года. Победу в чемпионате в пятый раз в своей истории праздновал «ЕС Сетиф».

Регламент 
В турнире приняли участие 16 клубов. С 6 сентября 2011 года по 19 мая 2012 года они провели двухкруговой турнир чемпионата. Три худших клуба по результатам турнира покинули высший дивизион.

Участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Ссылки 
 Официальный сайт

2011/2012
Алжир
Спорт в Алжире в 2011 году
Спорт в Алжире в 2012 году
Футбол в Африке в 2011 году
Футбол в Африке в 2012 году